Акино може да се отнася за:
 Бениньо Акино, няколко души с това име
 Корасон Акино (1933 – 2009), филипинска политичка